

Toponyme 
 Cras-Avernas est une section de la ville belge d'Hannut.
 Avernas-le-Bauduin est une section de la ville d'Hannut.

Autres 
 Le Tumulus d'Avernas, situé à Hannut, a une hauteur de 8 m pour une circonférence de .